Barenboim:
 Daniel Barenboim
 (7163) Barenboim